Stati Uniti d'America

 Missouri City – città della Contea di Clay, Missouri
 Missouri City – città della Contea di Fort Bend, Texas